Tethys () war eine griechische Titanin und Meeresgöttin. Die Tochter des Uranos und der Gaia war mit ihrem Bruder Okeanos verheiratet. Eine ihrer Enkelinnen war Thetis, die später vom sterblichen Peleus den Achilles gebar.

Hintergrund 
Tethys war eine Göttin der irdischen Frischwasserquellen und die Mutter der Potamoi (Flüsse, wie der Nil, Alpheus und große Mäander), rund 3000 Okeaniden (Quellen, Bäche und Brunnen) sowie der Nephelai (Wolken). In der mythologischen Vorstellung nährte Tethys ihre Kinder, indem sie diese durch unterirdische Grundwasserleitungen mit den Wassern des Okeanos versorgte. Ihr Name leitet sich vermutlich von dem altgriechischen Wort , ab. Auf griechischen Vasen ist Tethys oftmals neben Eileithyia, der Göttin der Geburt, oder ihrem Mann Okeanus zu sehen. In einigen Mosaiken trägt sie ein kleines Flügelpaar an der Stirn. In der Dichtung wurde sie später oftmals als Personifizierung des Meeres dargestellt und teilweise mit der Meeresgöttin Thalassa gleichgesetzt.

Während des Krieges gegen die Titanen zog Tethys Hera auf, die Rhea ihr anvertraut hatte. Homer beschrieb beispielsweise in der Ilias Buch 14 wie Hera zu Aphrodite sagte:„[…] Nun da ich zum Ende der Erde gehe, um Okeanos zu besuchen […] und Tethys unsere Mutter, die mich freundlicherweise in ihr eigenes Haus brachte und sich um mich gekümmert hat und mich von Rhea zu sich nahm, zu jener Zeit, als Zeus Kronos unter die Erdoberfläche und die kargen Wasser verbannte. […]“

Hera war nicht erfreut von der Platzierung von Kallisto und Arcas als Sternbilder Großer und Kleiner Bär im Himmel, also bat sie ihre Amme Tethys um Hilfe. Tethys verfluchte die Sternbilder, für immer um den Himmel zu wandern und niemals unter den Horizont zu sinken.

Stammbaum der Titanen

Tethys als Namensgeberin 
Der Ozean Tethys, der überwiegend im Mesozoikum und im älteren Känozoikum bestand, wurde nach der Titanin benannt.

Literatur 
 Konrad Schwenck: Die Mythologie Griechen, Römer, Germanen und Slaven. Band 1: Die Mythologie der Griechen. J. D. Sauerländer, Frankfurt/Main 1843–1849, . (online)

Weblinks

Einzelnachweise 

Protogenos
Titan (Mythologie)
Weibliche Gottheit